Wallrothia splendens är en flockblommig växtart som först beskrevs av Philippe Picot de Lapeyrouse, och fick sitt nu gällande namn av Spreng.. Wallrothia splendens ingår i släktet Wallrothia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
splendens